Paul Rodriguez – attore statunitense (n. 1955)
Paul Rodriguez Jr – skater statunitense (n. 1984), figlio dell'omonimo attore